Саха́ — самоназвание якутов и производные от этого термины:
 Республика Саха (Якутия)
 Язык саха
 Саха (телерадиокомпания)
 Саха Виктория (радиостанция)
 Саха Википедия

Другие значения 
 Саха, Мегнад (1893—1956) — индийский физик и астрофизик.
 Саха, Себастьян (род. 1979) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
 Саха — станция Пусанского метрополитена.
 Саха — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.
 Уравнение Саха
Саха-Сақтар Бериков(Қазақ)03.11.02

Реки 
 Саха (река, впадает в Бискайский залив) — река в Испании.
 Саха (приток Куси)
 Саха (приток Ухры) — Тутаевский район Ярославской области.
 Саха — ещё один приток Ухры, известный также как Павловка (Рыбинский район Ярославской области).

См. также 
 Сах
 Соха (значения)